Eternamente (álbum de Cassiane)
Eternamente (álbum de Cristina Mel)
Eternamente (álbum de Koinonya)
Eternamente (álbum de UHF)